

Населені пункти та їхні частини
 Плебанка — село в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — село в гміні Ваґанець Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Плебанка — частина міста Венцборк у Семполенському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — частина села Коморово в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — частина села Ципрянка в гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — частина села Кобелиці в гміні Закшево Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — частина села Осек у гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — частина села Старорипін-Жондови в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — частина села Садлово в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — частина села Ксенте в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — частина села Роґово в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — частина села Крукувка в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Плебанка — частина села Блоґе-Шляхецькі в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Плебанка — частина села Ґура в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Плебанка — частина села Рембелін у гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Плебанка — частина села Болешин у гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Плебанка — частина села Мрочно в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Плебанка — частина села Хвірам у гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Плебанка — осада в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плебанка — осада в гміні Ярчув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Плебанка — осада в гміні Переворськ Переворського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки